Акстафа — річка в Азербайджані і Вірменії
 Акстафа — місто в Азербайджані
 Акстафа — вузлова залізнична станція в Азербайджані

 Акстафа — мійне біле марочне вино.